Kosinova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Larisa Valerjevna Kosinova - Russische sinoloog, pedagoog (Volgograd State Pedagogical University)
 Marija Valerjevna Kosinova (geb. 1984) - Russische biatleet
 Natalja Nikolajevna Kosinova - Russische econoom, lid van de Russische Academie voor Natuurwetenschappen